Sinope, ciutat portuària al nord de Turquia a la costa de la Mar Negra capital de la província homònima
 Sinope (mitologia), nimfa filla d'Asop o d'Ares i d'Egina 
 Sinope (satèl·lit), satèl·lit natural de Júpiter 
 Beylik de Sinope, estat turcman (~1247 - ~1335) 
 Despotat de Sinope, efímer estat romà d'Orient sorgit després de la conquesta croada de Constantinoble el 1204 
 Batalla naval de Sinope (30 de novembre de 1853) dins del port de Sinope